Avon puede referirse a los siguientes lugares:

 En Australia:
 Avon.

 En Canadá:
 Avon, en Nuevo Brunswick.
 Avon, en Ontario.

 En Estados Unidos:
 Avon, pueblo del condado de Houston, en el estado de Alabama.
 Avon, lugar designado por el censo, del condado de Dare, en el estado de Carolina del Norte.
 Avon, pueblo del condado de Eagle, en el estado de Colorado.
 Avon, pueblo del condado de Hartford, en el estado de Connecticut.
 Avon, ciudad del condado de Bon Homme, en el estado de Dakota del Sur.
 Avon, villa del condado de Fulton, en el estado  de Illinois.
 Avon, pueblo del condado de Hendricks, en el estado de Indiana.
 Avon, pueblo del condado de Franklin, en el estado de Maine.
 Avon, pueblo del condado de Norfolk, en el estado de Massachusetts.
 Avon, ciudad del condado de Stearns, en el estado de Minnesota.
 Avon, lugar designado por el censo, del condado de Powell, en el estado de Montana.
 Avon, pueblo del condado de Livingston, en el estado de Nueva York.
 Avon, villa del condado de Livingston, en el estado de Nueva York.
 Avon, ciudad del condado de Lorain, en el estado de Ohio.
 Avon, lugar designado por el censo, del condado de Lebanon, en el estado de Pensilvania.
 Avon, lugar designado por el censo, del condado de Cache, en el estado de Utah.
 Avon, pueblo del condado de Rock, en el estado de Wisconsin.

 En Francia:
 Avon, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Avon, comuna del departamento de Sena y Marne.

 En el Reino Unido:
 Avon, antiguo condado, ubicado en torno a la cuenca del río Avon, constituido en 1974 y abolido en 1996.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes empresas:
 Avon Products, empresa estadounidense de cosméticos, perfumes y juguetes.
 Avon Rubber, empresa británica fabricante de productos de goma, con sede en Melksham, Wiltshire, Inglaterra, Reino Unido.

Además, puede referirse a:
 Rolls-Royce Avon, el primer motor a reacción de flujo axial diseñado y producido por Rolls-Royce.